Williamstown är namnet på flera orter:

Geografi

Australien 

 Williamstown (ort i Australien, South Australia), Barossa, 
 Williamstown, Western Australia, ort, Kalgoorlie/Boulder, 
 Williamstown (del av en befolkad plats), Victoria, Hobsons Bay, 
 Williamstown North – en ort i Victoria

Kanada 

 Williamstown, Ontario

USA 

 Williamstown, Kentucky, countyhuvudort, Grant County, 
 Williamstown, New Jersey, Gloucester County, 
 Williamstown, West Virginia, Wood County, 
 Williamstown, Massachusetts, Berkshire County, 
 Williamstown, Pennsylvania, Dauphin County, 
 Williamstown, Vermont, ort, Orange County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar